Silver Hill ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Silver Hill (Ontario)

im Vereinigten Königreich:
 Silver Hill (Hastings)

in den Vereinigten Staaten:
 Silver Hill (Alabama)
 Silver Hill (Arizona)
 Silver Hill (Arkansas)
 Silver Hill (Georgia)
 Silver Hill (Maryland)
 Silver Hill (Massachusetts)
 Silver Hill (North Carolina)
 Silver Hill (Tennessee)
 Silver Hill (Virginia)
 Silver Hill Park, Maryland

Siehe auch:
 Silver Hill Historic District